Bob Ferguson peut faire référence à :
 Bob Ferguson (né en 1965), homme politique de l'État américain de Washington ;
 Bob Ferguson (1927–2001), auteur-compositeur américain ;
 Bob Ferguson (1848–1915), joueur de golf américain ;
 Bob Ferguson (1939–2004), joueur de football américain évoluant au poste d'arrière ;
 Bob Ferguson (1845–1894), joueur de baseball américain ;
 Bob Ferguson (1919–2008), joueur de baseball américain évoluant au poste de lanceur;
 Bob Ferguson (né en 1954), joueur et entraîneur de hockey sur glace canadien.